Vojnovo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
Vojnovo (Silistra), een dorp in oblast Silistra
Vojnovo (Kardzjali), een dorp in oblast Kardzjali